Era figlio di Bonconte I da Montefeltro. Di fede ghibellina, indusse anche gli abitanti di San Marino a seguirlo. Dopo la scomunica comminata da papa Innocenzo IV a Federico II di Svevia, probabilmente anche il vescovo Ugolino venne sostituito nel suo incarico da Giovanni III.

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Montefeltro, 1834, Milano.

Voci correlate 
Diocesi di San Marino-Montefeltro

Collegamenti esterni

U
Vescovi di Montefeltro